Функционали́зм — многозначное понятие:
 Функционализм (архитектура)
 
 
 Функционализм (психология)
 Функционализм (философия сознания)
 Структурный функционализм — направление в социологии и социокультурной антропологии.